Wimm heißen folgende geographischen Objekte: 

Gemeindeteile in Deutschland:
 Wimm bei Nöham, Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wimm (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Wimm (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wimm (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wimm (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Wimm (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Wimm (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Wimm (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wimm (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Wimm (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wimm (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wimm (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Wimm (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wimm (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wimm (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Wimm (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Wimm (Niederaichbach), Ortsteil der Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Wimm (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wimm (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wimm (Pittenhart), Ortsteil der Gemeinde Pittenhart, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wimm (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Wimm (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wimm (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wimm (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Wimm (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wimm (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wimm (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wimm (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Wimm (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Wimm (Gemeinde Maria Taferl), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Wimm (Gemeinde St. Valentin), Ortsteil von St. Valentin, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Wimm (Gemeinde Eberstalzell), Ortsteil von Eberstalzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde Frankenmarkt), Ortschaft der Gemeinde Frankenmarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft der Gemeinde Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde Naarn), Ort bei Naarn im Machlande, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft der Gemeinde Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde Ried), Ortschaft von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde Hohenzell), Katastralgemeinde von Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde Ostermiething), Ortschaft der Gemeinde Ostermiething, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde Pollham), Ortschaft von Pollham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde Pram), Ortschaft der Gemeinde Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde Sipbachzell), Ort bei Sipbachzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Georgen bei Obernberg am Inn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde St. Peter), Ortsteil der Gemeinde St. Peter am Hart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde St. Thomas), Ortschaft der Gemeinde Sankt Thomas, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde Tarsdorf), Ortschaft der Gemeinde Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft der Gemeinde Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde Waldkirchen), Ortschaft in der Gemeinde Waldkirchen am Wesen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde Utzenaich), Ortschaft der Gemeinde Utzenaich, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Wimm (Gemeinde Adnet), Ort bei Adnet, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Wimm (Gemeinde Seekirchen), Ortschaft von Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Wimm (Gemeinde Thalgau), Ort in der Ortschaft Enzersdorf, Gemeinde Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Wimm (Gemeinde Werfen), Ort und Katastralgemeinde von Werfen, Bezirk St. Johann, Land Salzburg
 eine Ortschaft von Werfen, Bezirk St. Johann, Land Salzburg, siehe Tenneck (Gemeinde Werfen)
 Wimm (Gemeinde Altaussee), Ort bei Altaussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark

WIMM steht für:
 Flughafen Kuala Namu (Medan) in Indonesien (ICAO-Code)

Siehe auch:
 WIM

Abkürzung